El nombre de Ermita de Santa María la Blanca o Ermita de la Virgen Blanca
es el nombre de diversos templos cristianos, catalogados como ermitas en honor a la Bienaventurada Virgen María en la advocación de la Santa María la Blanca.

Advocación 

 Santa María la Blanca:
– Festividad: 5 de agosto.

Ermitas 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

En España 
 Ermita de Santa María de la Blanca, ermita católica en la localidad de Rubalcaba (Cantabria).